Nordin ist ein schwedischer Familienname, der auch als gewählter männlicher Vorname vorkommt. Nordin ist abgeleitet von dem Namen Nordian, einem Gott aus der nordischen Mythologie.

Namensträger

Familienname 
 Alice Nordin (1871–1948), schwedische Bildhauerin
 Anders Nordin (* 1949), schwedischer Politiker
 Arnaud Nordin (* 1998), französischer Fußballspieler
 Birgit Nordin (1934–2022), schwedischer Opernsopran
 Carl Nordin (* 1989), schwedischer Skispringer
 Claes Nordin (* 1955), schwedischer Badmintonspieler
 Emma Nordin (* 1991), schwedische Eishockeyspielerin
 Frida Nordin (* 1982), schwedische Fußballspielerin
 Håkan Nordin (* 1961), schwedischer Eishockeyspieler
 Hans Nordin (1931–2021), schwedischer Skispringer und Skisprungfunktionär
 Hans-Erik Nordin (* 1949), schwedischer Bischof
 Henry Nordin (* 1921), schwedischer Fechter
 Hjördis Nordin (* 1932), schwedische Kunstturnerin

 Krister Nordin (* 1968), schwedischer Fußballspieler
 Noor Akid Nordin (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Olle Nordin (* 1949), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Paul Nordin (* 1957), US-amerikanischer Kameramann
 Sariana Nordin (* 1976), Fliegerin aus Brunei
 Siiri Nordin (* 1980), finnische Rock- und Popmusikerin
 Sven Nordin (* 1957), norwegischer Schauspieler
 Tomas Nordin (* 1969), schwedischer Curler
 Wilhelm Nordin (1924–1993), deutscher Marine-Offizier

Vorname 
 Nordin Gerzić (* 1983), bosnisch-schwedischer Fußballspieler
 Nordin Mohamed Jadi (* 1962), malaysischer Leichtathlet

Siehe auch 
 Nordén

Familienname
Schwedischer Personenname